1 gmina w Niemczech:
 Rumohr – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 Joachim Rumohr – niemiecki brigadeführer

Inne:
 Rumohr – ród